Akchoté ist der Familienname folgender Personen:
 Noël Akchoté (* 1968), französischer Gitarrist
 Sebastian Akchoté alias SebastiAn (* 1981), französischer Electro-Musiker